Морско́й может означать:

Населённые пункты 
 Морской — хутор в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Морской — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Морской — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.
 Морской — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Морской — посёлок в Охотском районе Хабаровского края.

Фамилия 
 Морской, Гавриил Алексеевич (настоящая фамилия Янчевецкий; 1862 или 1864—1914) — русский оперный и камерный певец и педагог.
 Морской, Давид Львович (настоящая фамилия Меерзон; 1892—1969) — советский режиссёр.
 Морской, Михаил Васильевич (род. 1921) — полный кавалер ордена Славы.
 Морской, Владимир Савельевич (настоящая фамилия Мордкович; 1898 - 1952) - журналист, театральный критик, педагог.

Другое 
 Морской — муниципальный округ города Санкт-Петербурга.
 Морской — остров архипелага Северная Земля.

См. также 
 Морская
 Морское